Tributario puede referirse a:
El obligado a pagar un tributo.
Lo relativo a los tributos: Derecho tributario, Agencia Tributaria, etc.
En contextos históricos medievales o premodernos:
Estado tributario o estado vasallo.
Dhimmi, los obligados a pagar un tributo especial en un estado islámico.
El sometido a señorío jurisdiccional.
Formaciones económico sociales tributarias, propias del denominado modo de producción asiático.
Río tributario (afluente).